Cantelmi ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Cantelmi (1645–1702), Kardinal
 Michael Cantelmi (1646–1696), Bischof von Umbriatico